Ивочкин — русская фамилия; имеет женскую форму Ивочкина.

Известные носители:
 Ивочкин, Владимир Фёдорович (1906—1968, Ленинград) — советский строитель эсминцев, лауреат Сталинской премии.

Ивочкина 
 Ивочкина, Елена Клиониковна (род. 1953) — актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Ивочкина, Нина Михайловна (род. ?) — математик, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2001), лауреат премии имени С. В. Ковалевской (1997).